Đujić ist der Familienname folgender Personen:

 Nikša Đujić (* 1952), jugoslawischer Fußballspieler
 Momčilo Đujić (1907–1999), Tschetnik-Führer im Zweiten Weltkrieg und mutmaßlicher Kriegsverbrecher